

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Floyd – fiume tributario del Missouri
 Floyd – città della Contea di Floyd, Iowa
 Floyd – città della Contea di Oneida, New York
 Floyd – villaggio della Contea di Roosevelt, Nuovo Messico
 Floyd – città della Contea di Floyd, Virginia

Onomastica
 Floyd – variante del nome proprio di persona inglese maschile Lloyd

Personaggi fittizi
 Floyd – personaggio della serie animata Baby Looney Tunes
 Floyd Pepper – personaggio dei Muppet

Persone
 Floyd Patterson –  pugile statunitense
 Charles Arthur Floyd – criminale statunitense
 Eddie Floyd – cantante, paroliere e compositore statunitense
 George Floyd – uomo afroamericano ucciso durante un arresto della polizia
 John Floyd – politico e militare statunitense
 John Buchanan Floyd – politico statunitense
 Raymond Floyd – golfista statunitense
 Robert W. Floyd – scienziato informatico statunitense 
 Sleepy Floyd – cestista statunitense
 Tim Floyd – allenatore di pallacanestro statunitense